Сергозеро:

 Сергозеро (деревня) — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Сергозеро (озеро, Пинежский район) — озеро, Пинежский район, Архангельская область.
 Сергозеро (озеро, Мурманская область) — озеро, Терский район, Мурманская область.
 Сергозеро (озеро, Няндомский район) — озеро, Няндомский район, Архангельская область.
 Сергозеро (озеро, Пинежский район) — озеро, Пинежский район, Архангельская область.
 Сергозеро (озеро, Холмогорский район) — озеро, Холмогорский район, Архангельская область.
 Сергозеро (озеро, муниципальное образование Пертоминское) — озеро, Приморский район, Архангельская область.
 Сергозеро (озеро, муниципальное образование Лисестровское) — озеро, Приморский район, Архангельская область.
 Сергозеро (озеро, Карелия) — озеро в Суоярвском районе Республики Карелия.